Mastigoptila är ett släkte av nattsländor. Mastigoptila ingår i familjen stenhusnattsländor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Stenhusnattsländor
Mastigoptila